Sporobolomyces är ett släkte av svampar. Sporobolomyces ingår i ordningen Sporidiobolales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sporobolomyces